

Eslovàquia 
 Dolinka (Eslovàquia), localitat de la regió de Banská Bystrica, a Eslovàquia

Rússia 
 Dolinka (Krasnoperekopsk), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Dolinka (Saki), localitat de la República de Crimea, a Rússia